Paule (en bretó Paoul) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 652 habitants. El nom prové del bretó poull (estany), i no té res a veure amb Sant Pau ni amb Sant Pol Aurelià.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Guingamp